Nigeriaanse parlementsverkiezingen 1999
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 2003
 Nigeriaanse parlementsverkiezingen 2011

Zie ook
 Algemene verkiezingen in Nigeria (doorverwijspagina) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen